Patijn ist der Familienname folgender Personen:

 Leonardus Patijn (1718–1778), niederländischer Mediziner und Stadtarzt in Rotterdam
 Schelto Patijn (1936–2007), niederländischer Politiker (Partij van de Arbeid (PvdA)) und Bürgermeister von Amsterdam